Эль-Бурайми — топоним. Может означать:

 Эль-Бурайми (город) — город.
 Эль-Бурайми (мухафаза) — мухафаза.